Сезон 1962/63 — 53-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 52-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в пятый раз в своей истории выиграл «золотой дубль», став восьмикратным чемпионом Австрии и двенадцатикратным обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1962/63
Чемпионат Австрии 1962/63 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1962/63 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1962/63 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Митропы 1963 на сайте AustriaSoccer.at

1962/1963
Аустрия Вена